Evangelischer Verein für Innere Mission bezeichnet:

 Evangelischer Verein für innere Mission Augsburgischen Bekenntnisses (kurz: A.B.-Verein), Gemeinschaftsverband der Evangelischen Landeskirche Baden 
 Evangelischer Verein für Innere Mission in Nassau (EVIM), sozialer Träger in Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet und Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Innere Mission, eine (1957 im Diakonischen Werk aufgegangene) Initiative zur Mission innerhalb der evangelischen Kirche
 Landesverein für Innere Mission Hannover, gemeinnütziges Werk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
 Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein, gegründet 1857
 Gesellschaft für Innere und Äußere Mission im Sinne der lutherischen Kirche e. V., 1849 gegründetes Missionswerk mit Sitz in Neuendettelsau